Bainbridge Township peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Bainbridge Township, un township du comté de Schuyler dans l'Illinois.
 , un township du comté de Dubois dans l'Indiana.
 , un township du comté de Berrien dans le Michigan.

 , un township du comté de Geauga dans l'Ohio.

Homonymie de townships